Эсватини разделено на 4 округа.

Источники 
 Common Country Assessment — Swaziland, 1997
 Swaziland districts